Dommanget est un patronyme français qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Ghislaine Dommanget (1900-1991), comédienne française ;
 Jean-Baptiste Dommanget (1769-1848), militaire français ;
 Julie Dommanget (1989-), mannequin et actrice française ;
 Maurice Dommanget (1888-1976), syndicaliste et historien français ;
 Valentin Dommanget (1988- ), artiste français.

Patronyme français
Patronyme lorrain